Kociołki kan verwijzen naar een van de volgende Poolse plaatsen:

Kociołki (district Piotrków) - Łódź
Kociołki (district Sieradz) - Łódź
Kociołki (Podlachië)
Kociołki (Mazovië)
Kociołki (Ermland-Mazurië)